Viesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Viesjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (6,42 ha)
Viesjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (14,3 ha)
Viesjön, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (23,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn